Padalarang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Padalarang, Bandung Barat, ort och distrikt i Jawa Barat, 
 Desa Padalarang, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar